Малое Замостье — река в России, протекает по Гатчинскому району Ленинградской области. Устье реки находится в 28 км по левому берегу реки Суйды. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Луга. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000512102000025910.

Примечания 

Бассейн Оредежа
Реки Гатчинского района